Мото Гран-Прі Малайзії 2014 року, офіційна назва Shell Advance Malaysian Motorcycle GP — передостанній, сімнадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 24—26 жовтня 2014 року на автомотодромі Сепанг, розташованому поруч з однойменним містом у Малайзії. Етап став 24-м в історії Гран-Прі Малайзії та останнім із трьох виїзних етапів кінця сезону (що пройшли за межами Європи).

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 110,86 км (20 кіл).

Найкращий час у кваліфікації показав Марк Маркес. Цей поул став для нього 13-м у сезоні (з 17 гонок). Результат гонки не мав для нього важливого значення, оскільки він ще за 2 етапи до цього став чемпіоном світу. Натомість за 2-ге місце тривала боротьба: напарників «Movistar Yamaha MotoGP» Валентіно Россі та Хорхе Лоренсо розділяло лише 8 очок. Також під час гонки могла вирішитись доля кубку конструкторів, де у Honda була суттєва перевага у 45 очок над Yamaha.

Старт гонки виграв Хорхе Лоренсо, наздогін якому кинулись Дані Педроса, Андреа Довіціозо та Валентіно Россі. Марк Маркес, допустившись помилки у першому повороті, змушений був відкотитись у середину пелетону. На другому колі Дані Педроса впав, але повернувся у гонку, хоча й на останнє, 20-е місце. Россі обігнав Довіціозо, вийшовши на 2-ге місце, а Маркес піднявся на третє. В такій послідовності вони і їхали першу половину дистанції. Педроса до середини гонки встиг піднятись на 10-е місце, але знову впав, припинивши після цього боротьбу. Лоренсо, не витримавши темпу переслідувачів, змушений був на 9-му колі пропустити вперед Россі та Маркеса. На наступному колі Марк пройшов досвідченого Доктора, не віддавши своєї переваги до фінішу. Россі друге місце теж цілком задовольняло, тому він і не сильно намагався атакувати молодого іспанця, зайнявшись стримуванням атак Лоренсо. Обоє гонщиків «Movistar Yamaha MotoGP» вчергове фінішували на подіумі.

Як і на попередньому етапі, через велику кількість падінь до фінішу гонки доїхало лише 14 гонщиків, тобто всі, хто зміг фінішувати, отримали залікові очки. Це сталось вперше у сезоні.

Перемога Маркеса стала 12-ю у сезоні, що стало повторенням досягнення Міка Дуейна, яке той встановив у сезоні 1997.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 105,317 км (19 кіл).

У гонці лідеру сезону Тіто Рабату достатньо було посісти 7-е місце, щоб достроково стати чемпіоном світу.

У гонці по wild card виступив тайський гонщик Деша Крайсарт (третя поява у MotoGP в кар'єрі та дебютна гонка у сезоні). Француз Флоріан Маріно продовжив заміняти у команді «NGM Forward Racing» травмованого Сімоне Корсі, японець Томойоші Кояма замінив у команді «Teluru Team JiR Webike» японця Тетсуту Нагашіму.

Зі старту гонки сформувалась група лідерів із трьох гонщиків: фіна Міки Калліо та іспанців Тіто Рабата та Маверіка Віньялеса, четвертим, на деякій відстані, їхав швейцарець Домінік Аегертер. Першу половину дистанції, дев'ять кіл, лідером їхав Рабат. Його обігнав Калліо, який лідирував до 15-го кола, на якому його пройшов Віньялес. Рабат в цей час займав третє місце, яке його цілковито задовольняло. В такій послідовності трійка лідерів і фінішувала. Аегертера на останньому колі зумів пройти француз Йоан Зарко.

Після гонки почалось невелике шоу зі святкування Рабатом завоювання чемпіонського титулу. Він одягнув футболку із цифрою «1», що символізувало його перший титул. Номер його мотоцикла «53» був заклеєний наліпкою із першим номером.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 99,774 км (18 кіл).

На етапі по вайлд кард виступили два малайці, Хафіжа Рофа та Рамдан Рослі (для обох це дебютна поява у MotoGP). Австралієць Ремі Гарднер замінив у команді «Calvo Team» Еріка Гранадо.

Гран-Прі мало вирішальне значення для турнірної боротьби, адже в разі успішного результату Алекса Маркеса та невдачі Джека Міллера перший мав шанс достроково стати чемпіоном світу.

Міллер, над яким тяжів результат, зі старту гонки вирвався у лідери. Компанію йому склали Маркес, Ефрен Васкес та Данні Кент. Під час заїзду тривала характерна для «молодшого класу» безкомпромісна боротьба з численними обгонами. Більшість дистанції гонку очолювали Васкес з Міллером, які і розіграли лаври переможця між собою. Сильнішим виявився Ефрен, Міллер фінішував другим, третім став Рінс. Алекс Маркес у боротьбі зміг здобути лише 5-те місце.

Результат гонки дозволив скоротити відставання Міллера від Маркеса в загальному заліку ще на 9 очок, до 11. Як і в попередньому сезоні, доля чемпіонату вирішиться в останній гонці.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Підсумки 
У класі MotoGP Honda достроково здобула Кубок Конструкторів, 61 в її історії.

У класі Moto2 Естеве Рабат достроково став чемпіоном світу.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Малайзії
2014
Малайзія
Жовтень 2014